Adam Zaleski (1886–1926) – tytularny pułkownik pilot Wojska Polskiego, szef Lotnictwa Polowego przy Naczelnym Dowództwie WP, w czasie I wojny światowej dowódca rosyjskiego 5 dywizjonu lotniczego (ros. 5-й авиационный дивизион), odznaczony m.in. Orderem Św. Włodzimierza IV stopnia z mieczami i kokardą
 Adam Juliusz Zaleski (1900–1940) – podpułkownik Wojska Polskiego, komendant Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich, odznaczony Krzyżem Walecznych (czterokrotnie)
 Adam Andrzej Zaleski (ur. 1928) – chemik, emerytowany profesor zwyczajny Politechniki Wrocławskiej

Przypisy